

Geografia
Irlanda
Callan – città della contea di Kilkenny
Callan – fiume della contea di Armagh

Persone
Curtis Callan – fisico statunitense
Harold Garnet Callan – biologo, zoologo e insegnante universitario britannico
Michael Callan, all'anagrafe Martin Harris Calinieff – attore statunitense

Altro
Callan – serie televisiva britannica trasmessa dal 1967 al 1972
Agente Callan, spara a vista (Callan) – film britannico del 1974 diretto da Don Sharp
Battaglia di Callan – battaglia del 1261 tra Hiberno-Normanni e Gaelici